Швецово — название нескольких населённых пунктов:
 Швецово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Швецово — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Швецово — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Швецово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Швецово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Швецово — деревня в Оленинском районе Тверской области.

См. также 
 Швецов